Reedsville bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Reedsville (Kansas)
 Reedsville (Ohio)
 Reedsville (Pennsylvania)
 Reedsville (West Virginia)
 Reedsville (Wisconsin), im Manitowoc County